Номенклатура се односи на начин давања јединствених имена. Може бити:

IUPAC номенклатура - релевантна номенклатура у хемији, даје стандарде у именовању хемијских једињења
Биолошка номенклатура
Планетарна номенклатура